Pleil ist der Name von geographischen Objekten:
 Pleil-Sorgenthal, heute: Černý Potok, Ortsteil von Kryštofovy Hamry im Ústecký kraj in Tschechien

Pleil ist der Name folgender Personen:
 Rudolf Pleil (1924–1958), deutscher Serienmörder